Jakov Lukarević – biskup.
 Jakov Lukarević – povjesničar.